Леляки — название населённых пунктов на Украине:

 Леляки — село в Жмеринском районе Винницкой области.
 Леляки — село в Барышевском районе  Киевской области.
 Леляки — село в Пирятинском районе Полтавской области.
 Леляки — село в Варвинском районе Черниговской области.